Dimitrovgrad puede referirse a:

Lugares 
Una de las siguientes ciudades, bautizadas en honor a Georgi Dimitrov:

 Dimitrovgrad (Rusia).
 Dimitrovgrad (Bulgaria).
 Dimitrovgrad (Serbia).

Otros 
 Dimitrovgrad (meteorito), nombre del meteorito encontrado en el municipio homónimo serbio.